Amīrābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Amīrābād-e Kohneh, ort, Qazvin, 
 Amīrābād-e Kord, ort, Hamadan, 
 Amīrābād (ort i Iran), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar